Mariposa signifie papillon en espagnol.

Le nom Mariposa désigne notamment :

Toponyme 
 Mariposa, une ville de Californie ;
 Mariposa, une station de la ligne verte du métro de Los Angeles ;
 comté de Mariposa ;
 la Mariposa, une rivière de Californie ;
 Mariposa Grove.

Navire 
 Mariposa, paquebot construit en 1931 et démantelé en 1974.
Mariposa, navire construit en 1953, initialement comme cargo, transformé ensuite en navire de croisière, et démantelé en 1996.

Autres 
Mariposa, dans le glossaire de la tauromachie, est le nom d'une passe de cape.
 Mariposa est le nom d'un botnet malveillant démantelé en 2009 et ayant touché plus de 13 millions d'ordinateurs infectés.
 Mariposa, film argentin de Marco Berger sorti en 2015.
 Bienvenue à Mariposa (Sunshine Sketches of a Little Town), un roman de Stephen Leacock sorti en 1912.
 Marimposa, chanson de la telenovela Divina, está en tu corazón.
 Mariposa, projet musical de Madeline Johnston

Notes et références